Кампо Гастелум има више значења:

 Кампо Гастелум (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Гастелум (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику